Limbachsgraben ist ein Gewässername:

 Limbachsgraben (Grundgraben) oder Schwemmgraben, linker Oberlauf des Grundgrabens (zum Rasiggraben, zum Rimbach oder Renkbach, zum Schafbach, zum Wittigbach) bis vor Kleinrinderfeld, Landkreis Würzburg, Bayern
 Limbachsgraben (Hanfbach), linker Zufluss des Hanfbachs in Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Limbachsgraben (Tauber), rechter Zufluss der Tauber nach Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg